Анафродизиак также антафродизиак или антиафродизиак (от греческого производного префикса ἀν-, обозначающего отрицание и афродизиак, от греческой богини любви Афродита) — это вещество, подавляющее или притупляющее либидо. 

Это противоположность афродизиака, то, что усиливает сексуальный аппетит. Некоторые люди используют анафродизиаки, чтобы обуздать очень высокое либидо или из-за гиперсексуальности. Однако анафродизиаки также используются людьми со средним либидо, иногда из-за того, что у них постоянный график. Анафродизиаки также принимают мужчины с интернализованной фаллофобией.

Примечания 

Сексуальность человека
Психоактивные вещества